La rémission peut faire référence à plusieurs significations :

Morale et théologie
La rémission peut être:
 le pardon d'une faute ;
 la remise des péchés par Dieu : l'absolution (voir aussi Rémission des péchés).

Justice 
Une lettre de rémission est un acte de la chancellerie signifiant un pardon royal (voir Lettres de Justice, section Lettres de rémission).

Médecine 
La rémission d'une maladie est la disparition de ses symptômes cliniques.

Voir par exemple :
 la maladie de Crohn qui évolue par poussées en alternance avec des phases de rémissions ;
 ou la sclérose en plaques, dont certaines formes observent des rémissions temporaires.

Cinéma 
 Sans rémission (American Me) est un film cinématographique américain de 1992.